Сатмари () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Сатмари, Андраш (род. 1993) — венгерский фехтовальщик на саблях. 
 Сатмари, Агнеш (род. 1987) — румынская теннисистка.
 Сатмари, Шандор (1897—1974) — венгерский писатель, инженер-механик, эсперантист, литературный деятель языка эсперанто.
 Сатмари, Элемер (1926—1971) — венгерский пловец.